Manchester United FC deltog säsongen 2009/2010 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Trots försäljningen av Cristiano Ronaldo så lyckades United nästan ta sin fjärde raka ligatitlar, men slutade en poäng bakom Chelsea. Detta var efter att ha åkt ut mot Bayern München i kvartsfinalen i Champions League. United lyckades dock vinna den engelska ligacupen, efter att ha besegrat Aston Villa med 2-1 i finalen.

Truppen

Målvakter
  Edwin van der Sar
  Ben Foster
  Tomasz Kuszczak

Backar
  Wes Brown
  Ritchie De Laet
  Jonny Evans
  Patrice Evra
  Fábio
  Rio Ferdinand
  Gary Neville
  John O'Shea
  Rafael
  Nemanja Vidić

Mittfältare
  Anderson
  Michael Carrick
  Darren Fletcher
  Darron Gibson
  Ryan Giggs
  Nani
  Ji-Sung Park
  Gabriel Obertan
  Paul Scholes
  Antonio Valencia

Anfallare
  Dimitar Berbatov
  Mame Biram Diouf
  Federico Macheda
  Michael Owen
  Wayne Rooney
  Danny Welbeck

Premier League

Matcher

Champions League

Gruppspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinaler

Manchester United FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2009/2010